Малоархангелск () е град в Русия, административен център на Малоархангелски район, Орловска област. Населението на града към 1 януари 2018 година е 3276 души.

История

География

Население

Източници 

Градове в Орловска област